Bojana může být:
 Buna (Bojana) – balkánská řeka
 Ada Bojana – ostrov na této řece
 Bojana – ženské jméno
 Bojana (Sofie) – část Sofie
 Bojanský kostel